L'Arborea Sangiovese rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Oristano.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato tendente al cerasuolo.
odore: profumo delicato.
sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Oristano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese